Groene linie (Gotenstellung) – Duitse linie in Italië, in Duits Grüne Linie, omgedoopt uit Gotenstellung in mei 1944
 Groene linie (Syrmië) – Duitse verdedigingslinie in Syrmië in herfst 1944